O Porto de Ladário está localizado no município de Ladário, em Mato Grosso do Sul. Entre o Porto de Corumbá e o de Ladário, encontra-se o terminal de minério da Sobramil, com um cais de 65 metros de comprimento para atracação de empurradores e chatas. Os dois portos situam-se a 6 km entre si.

Origem 
O porto de Ladário teve suas obras iniciadas em fevereiro de 1973 e inaugurada em maio de 1980 embarcando sacaria e, posteriormente, granéis sólidos – minério de ferro e manganês.

Características

Administração
O Porto Fluvial de Ladário é de administração pública.

Localização
Na margem direita do rio Paraguai, situado na região do pantanal mato-grossense, no Mato Grosso do Sul.

Acessos
Rodoviário pela BR-262, que atinge Campo Grande e Aquidauana (MS)
Ferroviário pela Ferrovia Noroeste S/A, malha Oeste, antiga Superintendência Regional Bauru (SR 10), da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA)
Fluvial pelo rio Paraguai e seus afluentes.

Instalações 
O porto de Ladário conta com dois berços distintos, instalados em um trecho de 250m, sendo um para sacaria e outro para granéis sólidos. Dispõe de um armazém com 1.500m2 e capacidade estática de 1.000t. Possui, também, um pátio externo, descoberto, com 20.000m2.

Fluxo de cargas 
O porto fluvial de Ladário movimentou 1.927.231t. As principais cargas movimentadas no porto foram:

Cargas desembarcadas 
Granel sólido: trigo 35.408t.
Carga geral: gesso 1.510t.

Cargas embarcadas 
Granel sólido: minério de ferro 1.552.107t, farelo de soja 179.135t, soja em grãos 52.506t.
Carga geral: cimento 93.843t, açúcar 12.290t e outras cargas 732t.

Ver também 
 Lista de portos do Brasil

Ladario
Ladario